Sene kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Séné, ort och kommun, departementet Morbihan i regionen Bretagne,

Ghana 

 Sene (vattendrag i Ghana), 
 Sene (distrikt), Brong-Ahaforegionen, 

Robotskapade Ghanaförgreningar